Прва лига Хрватске у фудбалу 1992 године је била прва сезона овог такмичења. Првенство је трајало од 29. фебруара до 13. јуна 1992. године. Играло се по двоструком лига систему (свако са сваким по две утакмице). Код истог броја бодова одлучивао је међусобни сусрет, а ако је и то једнако онда гол-разлика, а ако је и то било идентично одлучивао је укупан број постигнутих голова.

Пошто је одлучено да се за следећу сезону лига прошири на 16 клубова, у овој сезони ниједан тим није испао из лиге.

Састав лиге 
У првој сезони лига је имала 12 клубова:
{|
|
 Вартекс 
 Дубровник
 Загреб 
 Задар 
 Инкер Запрешић
 Истра 
|
<ol start="7">
'''Осијек 
'''Ријека  
'''Хајдук Сплит  
'''ХАШК Грађански
'''Цибалија 
Шибеник </li>
|}

 Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

 Табела 

 Учешће кулубова у европским куповима 
На основу резултата из последњег првенства Југославије у европским куповима су играли:
 УЕФА куп 1991/92
 предтакмичење Динамо Загреб -  Трабзонспор 2:3 (у Клагенфурту ) 1:1

 Куп победника купова 1991/92:
 1. коло: Хајдук Сплит -  Тотенхем 1:0 (у Линцу ), 0:2
Своје утакмице када су били домаћини хрватски клубови су играли у Аустрији.

 Занимљивости 
 Најбољи стрелац лиге био је Ардиан Кознику из Хајдука са 12 голова. 
 Најбољим играчем по оценама Спортских новости проглашен је Горан Вучевић такође из Хајдука.
 Највећу победу у првенству остварио је Хајдук Сплит 9:0''' против Дубровника у трећем колу 11. марта
 Из лиге није испао нико, а следеће сезоне лига се проширила на 16 клубова. 
 Задар, Шибеник и Дубровник су већину својих домаћих утакмица играли на неким другим теренима, због ратног стања.
 Ненад Бјелица (Оијек ) је против Шибеника у 13. колу постигао први хет-трик у историји ХНЛ-а.

Састав екипе првака 
 Зоран Славица, Владисављевић, Новаковић, Игор Штимац, Едуард Абази, Славен Билић, Јошко Јеличић, Анте Мише, Ивица Морнар, Горан Вучевић, Адриан Кознику, Михачић, Стјепан Андријашевић, Ивица, Јосип Шпањић, Осибов.

Тренер: Станко Поклеповић

 

Прва лига Хрватске у фудбалу
Сезона 1991/92. у хрватском фудбалу